Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, organització sense ànim de lucre cristiana dedicada a l'educació d'Alemanya
 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob (del seu nom en anglès Creutzfeldt–Jakob Disease), malaltia mortal que afecta el cervell